Monastère Saint-Jacques :
 Monastère Saint-Jacques de Jérusalem, un monastère du patriarcat arménien à Jérusalem ;
 Monastère Saint-Jacques de Rostov, un monastère orthodoxe en Russie.

Voir aussi 
 Liste d'abbayes et monastères